

Patronymie
 Françoise Angoulvant (1940-2015), syndicaliste et enseignante française ;
 Gabriel Angoulvant (1872-1932), administrateur colonial français.

Toponymie
 Boulevard Angoulvant (Abidjan), boulevard d'Abidjan ;

Homonymie
Homonymie de patronyme